Strahlegg ist der Name zweier Burgen in der Schweiz:

die Burg Strahlegg in Amden im Kanton St. Gallen: Burgruine Strahlegg
die Burg Strahlegg in Fideris im Kanton Graubünden: Burg Strahlegg (Fideris)